Saint-Symphorien bzw. St-Symphorien steht für:
 Stade Saint-Symphorien, Sportstadion in Metz, Region Lothringen

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Symphorien (Cher), Département Cher
 Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres
 Saint-Symphorien (Eure), Département Eure
 Saint-Symphorien (Gironde), Département Gironde
 Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Symphorien (Lozère), Département Lozère
 Saint-Symphorien (Sarthe), Département Sarthe
 Saint-Symphorien (Tours), Département Indre-et-Loire

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Symphorien-d’Ancelles, Département Saône-et-Loire
 Saint-Symphorien-de-Lay, Département Loire
 Saint-Symphorien-de-Mahun, Département Ardèche
 Saint-Symphorien-de-Marmagne, Département Saône-et-Loire
 Saint-Symphorien-des-Bois, Département Saône-et-Loire
 Saint-Symphorien-des-Bruyères, Département Orne
 Saint-Symphorien-des-Monts, Département Manche
 Saint-Symphorien-de-Thénières, Département Aveyron
 Saint-Symphorien-d’Ozon, Département Rhône
 Saint-Symphorien-le-Château, ehemalige Département Eure-et-Loir
 Saint-Symphorien-le-Valois, Département Manche
 Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Département Ardèche
 Saint-Symphorien-sur-Coise, Département Rhône
 Saint-Symphorien-sur-Couze, Département Haute-Vienne
 Saint-Symphorien-sur-Saône, Département Côte-d'Or
 Bleury-Saint-Symphorien, Département Eure-et-Loir
 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Département Eure-et-Loir
 La Gripperie-Saint-Symphorien, Département Charente-Maritime

Kantone in Frankreich:
 Kanton Saint-Symphorien, Département Gironde
 Kanton Saint-Symphorien-de-Lay, Département Loire
 Kanton Saint-Symphorien-d’Ozon, Département Rhône
 Kanton Saint-Symphorien-sur-Coise, Département Rhône

Kirchengebäude in Frankreich:
 St-Symphorien (Bonnieux), Département Vaucluse
 St-Symphorien (Caumont-sur-Durance), Département Vaucluse
 St-Symphorien (Nuits-Saint-Georges), Département Côte-d’Or

Kirchengebäude in der Schweiz:
 St-Symphorien (Fully), Kanton Wallis

Siehe auch:
 Symphorian